Rugbymania è un videogioco multiplayer on-line gratuito di tipo manageriale ispirato al rugby.

Nato il 12 settembre 2005 per opera di un francese trapiantato nel nord Europa, in breve (novembre dello stesso anno) supera le mille squadre iscritte e nel 2009 Rugbymania conta circa 7000 allenatori virtuali iscritti da tutto il mondo.

Modalità di gioco 
Dopo la registrazione, all'utente viene affidata una squadra con 25 giocatori, così selezionati: 13 avanti (un diciottenne, un diciannovenne, un ventenne e via dicendo fino ad un massimo di 30 anni); 12 tre quarti con lo stesso criterio, fino a un massimo di 29 anni.
All'atto dell'iscrizione si riceve in gestione la migliore delle squadre non gestite al momento, e che quindi potrebbe esser stata abbandonata dal precedente proprietario.
Insieme alla squadra viene affidato anche uno stadio ampio abbastanza per accogliere 6.200 tifosi, di cui una parte ospiti, e 70.000 euro in cassa.
Esiste la possibilità di subentrare anche in campionato in corso, altrimenti ad ogni inizio stagione si partecipa ai tornei ufficiali:
 Campionato
 Coppa Nazionale (solo dopo che avrai disputato una intera stagione)
Scopo del gioco è gestire al meglio il proprio parco giocatori, il mercato, lo stadio ed in generale l'intera economia della propria compagine, arrivando a vincere il proprio girone e ad essere promosso alla serie superiore.

Ciascun giocatore è caratterizzato da qualità fisiche e tecniche, infatti esiste un sistema che affida ad ogni giocatore 8 abilità, o skill, con diversi valori che consentono al manager di valutare l'opportunità di schierarlo in un determinato ruolo.
Tali qualità tecniche possono esser incrementate attraverso un sistema di allenamento che prevede 6 slot individuali (con dei limiti per under21 ed under26) e uno di squadra, più uno slot per il reparto dietologo. Il dietologo permette solo di far aumentare il peso degli atleti di 1 kg ogni tre settimane divisi in 250gr+250gr+500gr in ordine casuale.
La rosa dei giocatori del team deve poi esser opportunamente schierata in campo, prevedendo eventuali sostituzioni e delle indicazioni sul comportamento da tenere in campo per i ruoli più importanti sotto il profilo tattico.

Il miglioramento della propria formazione potrà esser conseguito anche attraverso il mercato, comprando e vendendo giocatori di tutto il mondo, a seconda delle possibilità concesse dalla cassa.

Inoltre esiste la possibilità di aprire una Scuola Rugby, o Accademia, all'interno della propria società che allenerà, secondo le direttive del manager, un sedicenne e un quindicenne che la società avrà provveduto a reclutare in giro per il mondo.

Il campionato
Ogni girone è organizzato con 10 squadre, nella serie maggiore c'è solo un girone, la seconda serie ha 3 gironi, la terza serie ne ha 9, la quarta 27, la quinta 81 e la sesta (solo in Italia e Francia) 129.
Ogni squadra gioca contro tutti gli avversari 2 volte (in casa e fuori) ed alla fine della stagione le squadre classificate alla posizione 8, 9 e 10 retrocederanno nella serie inferiore; il vincitore del girone sarà promosso alla serie superiore.
Solo in quinta serie vengono retrocesse le ultime due, e dalla sesta serie oltre alle vincitrici vengono promosse anche le 33 migliori seconde.
Le prime tre classificate di ogni serie riceveranno un piccolo premio in denaro.
Ogni stagione dura esattamente 19 settimane (18 di campionato e 1 di pausa), quindi quasi cinque mesi.

La coppa Nazionale
Vi partecipano tutte le squadre che hanno già giocato una intera stagione di Campionato; dipendentemente dal numero dei partecipanti le migliori possono accedere direttamente al secondo turno.
Le coppa nazionali di alcuni paesi con un numero di iscritti non sufficiente sono state accorpate, esistono pertanto delle coppe sovranazionali.

Rugbymaniac
Esiste la possibilità di sottoscrivere un pacchetto di supporto, Rugbymaniac, non obbligatorio ma che libera alcune utilità per seguire gli allenamenti, organizzare tornei non ufficiali, schierare con maggiore rapidità le proprie formazioni e personalizzare ulteriormente il proprio team.

Nazionali
Come in altri giochi di questo tipo sono state implementate anche le nazionali guidate da uno staff, formato da un allenatore e due collaboratori, eletto dagli iscritti in ogni nazione e che rimane in carica per due stagioni. Lo staff di ogni nazionale ha il compito di individuare i giocatori più interessanti fra quelli segnalati dai manager dei club e di metterli in campo per disputare amichevoli e coppa del mondo.All'interno del gioco esiste anche un campionato del mondo che coinvolge tutte le rappresentative nazionali, la prima edizione della coppa del mondo si è svolta al termine della dodicesima stagione. In base alle partite disputate, test-mach e di torneo, viene stilato un ranking costantemente aggiornato.

Albo d'oro

Lingue di utilizzo
È possibile selezionare la lingua dell'interfaccia fra:

 Catalano
 Croato
 Francese
 Inglese
 Italiano
 Magiaro (Ungherese)

 Polacco
 Portoghese BR
 Portoghese PT
 Rumeno
 Spagnolo
 Tedesco

Collegamenti esterni